Dorka ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Dorka (1893–1976), deutsche Pädagogin und Archäologin
 Jürgen Dorka (1934–2008), deutscher Architekt und Politiker

Dorka bezeichnet:
 Dorka (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Dorca
 Dorkas